Denumirea de Kladenți se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Kladenți, un sat în comuna Petrici, regiunea Blagoevgrad;
 Kladenți, un sat în comuna Tervel, regiunea Dobrici.